Jake Long – zawodnik amerykańskiej drużyny football'owej "Miami Dolphins"
 Jake Long – bohater filmu animowanego pt. "Amerykański smok Jake Long"